Оти может означать:
 Оти — коммуна во Франции, которая находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Оти — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Коти.
 Оти — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.
 Оти — деревня в уезде Вильяндимаа, Эстония.
 Оти — деревня в уезде Йыгевамаа, Эстония.
 Оти — область Ганы.
 Оти — главный приток реки Вольта.
 Оти — река на севере Франции.